Chèze steht für:
 Chèze, französische Gemeinde im Département Haute-Pyrénées
 Chèze (Fluss), Fluss in Frankreich, Region Bretagne
 La Chèze, französische Gemeinde im Département Côtes-d’Armor

Chèze ist der Familienname von:
 Thierry Chèze, französischer Journalist, Filmkritiker, Fernseh- und Radiomoderator

Siehe auch
 Chaise